Вилијам I Лав (око 1143 - замак Стирлинг, 4. децембар 1214) је био краљ Шкотске. Био је син Henry of Scotland и Ada de Warenne.

Породично стабло 

Династија Данкелд
Рођени 1143.
Умрли 1214.
Шкотски краљеви
Добитници Златне руже